Řetězcem se obecně rozumí konečná posloupnost určitých prvků stejného typu. Slovo řetězec často splývá s významově podobným slovem řetěz.

 V teorii množin je řetězec synonymem pro dobře uspořádanou množinu.
 V teorii formálních jazyků je řetězec totéž co slovo, tj. konečná posloupnost symbolů dané abecedy.
 V programování je řetězec totéž co textový řetězec, tj. datový typ sloužící k uložení konečné posloupnosti znaků.
 V biologii popisuje potravní řetězec koloběh organických a anorganických látek v ekosystému.
 V ekonomii je obchodní řetězec síť velkoobchodních či maloobchodních prodejen, nebo restaurací.